2-й меридиан западной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 2 градуса к западу, проходящая от Северного полюса
через Северный Ледовитый океан, Атлантический океан, Европу, Африку, Южный океан и Антарктиду к Южному полюсу и образующая ортодромию со 178-м меридианом восточной долготы.

См. также 
 3-й меридиан западной долготы
 1-й меридиан западной долготы

Примечания 

Долгота